Прем Джошуа (, ) — германский музыкант, мультиинструменталист, композитор, пионер World-музыки.

Биография 
Прем Джошуа родился в Германии в семье музыкантов. С пяти лет он стал обучаться играть на флейте, позже обучился игре на саксофоне. Подростком Джошуа выступал в различных рок, джаз и фьюжн группах как флейтист и саксофонист. Большое впечатление на его музыкальное творчество оказали музыкальные композиции на ситаре Рави Шанкара. В конце 1970-х годов, в возрасте 18 лет, Джошуа оставил дом, школу, свернул свои карьерные планы и отправился в путешествие в Индию, следуя душевному порыву.

В Индии Джошуа встретил индийского гуру и мистика Ошо, приобщившего его к медитации и духовным практикам. Джошуа начал постигать искусство «Внутренней музыки». Несколько лет он прожил в общине Ошо в Пуне, сплотившей множество музыкантов со всего мира. Там Джошуа обучался игре на ситаре у индийского учителя Устада Усман Хана.

В начале 1990-х годов Джошуа вернулся в Европу, где создал уникальный стиль музыки, основанный на синтезе древней музыки Востока с современной музыкой Запада. К настоящему моменту он выпустил более 15 музыкальных альбомов и продолжает выступать с концертами по всему миру.

Дискография 
 No Goal But The Path — с группой Terra Incognita 1991
 Tribal Gathering — с группой Terra Incognita 1992
 Tales of a Dancing River 1993
 Hamsafar 1994
 Desert Visions 1995
 Secret of the Wind 1996
 Mudra 1998
 Sky Kisses Earth 1999
 Dance of Shakti 2001
 Water Down The Ganges — совместно с Manish Vyas 2001
 Shiva Moon — Prem Joshua ремикс Maneesh de Moor 2003
 Dakini Lounge — Prem Joshua Remixed 2003
 Yatri 2004
 Ahir — совместно с Chintan 2006
 Taranga 2006
 Prem Joshua & Band In Concert [LIVE] 2009
 Luminous Secrets 2010
 Kashi: Songs from the India Within — совместно с Chintan 2014
 Breath of Voavah 2017

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120204041339/http://premjoshua.ru/
 http://oshosatori.ru/ru/oshomusic/premjoshua.html
 Дискография. Allmusic

Этническая музыка
Музыканты в стиле нью-эйдж